Паг — місто в Хорватії
 Паг — острів в Хорватії
 Паг — історична адміністративно-територіальна одиниця